Paratimea är ett släkte av svampdjur. Paratimea ingår i familjen Hemiasterellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Paratimea